Benzoatul (sare a acidului benzoic) se poate referi la: 

 Benzoat de amoniu
 Benzoat de benzil
 Benzoat de calciu (E213)
 Benzoat de etil 
 Benzoat de metil
 Benzoat de potasiu (E212)
 Benzoat de sodiu (E211)

Vezi și